Hyposmocoma bitincta — вид моли эндемичного гавайского рода Hyposmocoma.

Распространение 
Обитает на острове Мауи, а также на островах Кауаи и Оаху.

Синонимы 
 Aphthonetus bitincta (Walsingham, 1907)

Личиночная стадия 
Гусеницы моли живут на Acacia koa.

Ссылки 
 Insects of Hawaii. Volume 9, Microlepidoptera

Роскошные моли
Животные, описанные в 1907 году
Эндемики Гавайских островов
Насекомые Океании